Anthony (ou Tony) Gonzalez podem referir-se a:
Anthony Gonzalez (ator) (2004), ator americano
Anthony Gonzalez (político) (1984), político americano e ex-jogador de futebol americano
Tony Gonzalez (1976), analista esportivo e ex-jogador de futebol americano  

Desambiguações de antropônimos